Conjunto Ernani Moura Lima (ou apenas Ernani) é um bairro localizado na zona leste de Londrina .

Principais Vias

 Av. Jamil Scaff
 Av. São João
 Av. Robert Koch
 Av. Vicente Cioffi
 R. Álvaro Loureiro
 R. Custódio Tavares da Silva
 R. Leci Suzana Garcia
 R. Leontina da Conceição Gaion

Subdivisões

 Conjunto Ernani Moura Lima I
 Conjunto Ernani Moura Lima II
 Conjunto Habitacional Amazonas I
 Conjunto Habitacional Amazonas II
 Conjunto Habitacional Armindo Guazzi
 Conjunto Habitacional Giovani Lunardelli
 Conjunto Habitacional Guilherme Braga de Abreu Pires
 Conjunto Habitacional José Bonifácio e Silva
 Conjunto Residencial Santos Dumont
 Jardim Monte Sinai
 Jardim Nações Unidas
 Jardim Prefeito Milton Menezes
 Jardim Verona
 Residencial Bernardo Trindade
 Residencial Catori
 Residencial Havana
 Residencial Veneza

Ernani